Bridge of Dee steht für:

 Bridge of Dee (Aberdeen), Stadtteil von Aberdeen
 Bridge of Dee (Brücke), Brücke in Aberdeen
 Bridge of Dee (Dumfries and Galloway), Ortschaft in Dumfries and Galloway
 Old Bridge of Dee, Brücke in der Ortschaft Bridge of Dee